

Сайрен — місто, штат Вісконсин
 Сайрен — селище, штат Вісконсин